Wengern ist der Name mehrerer Orte:
 Wengern, eine ehemalige Gemeinde, heute ein Stadtteil von Wetter (Ruhr), Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Wengern (Turawa) (polnisch Węgry), eine Ortschaft in der Gemeinde Turawa, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Wengern (Sztum) (polnisch Węgry), historischer Gutsbezirk Wengern, heute eine Ortschaft in der Stadt Sztum, Wojewodschaft Pommern, Polen

Siehe auch: 
Wengernalp in der Schweiz